A Caenagnathoidea (nevének jelentése 'újkeletű állkapocs formájúak') a fejlett oviraptorosaurus dinoszauruszok egy csoportja, amely a kréta időszakban élt a mai Ázsia és Észak-Amerika területén. Egyedi jellegzetességük a felül gyakran csontos fejdísszel ellátott rövid, csőrös, papagájszerű koponya. A méretük a pulyka nagyságú Caudipteryxtől a 8 méter hosszú és 1,4 tonna tömegű Gigantoraptorig terjed. A csoport (az összes maniraptora dinoszaurusszal együtt) közeli rokonságban áll a madarak őseivel. A legteljesebb példányokat, az Oviraptorinae alcsoport képviselőit Ázsiában találták meg. Jelentős, de töredékes maradványok váltak ismertté Észak-Amerikából is, melyek szinte kivétel nélkül az Elmisaurinae alcsoporthoz tartoznak.

A legkorábbi valódi caenangnathoidea a kora kréta korban, a késő apti alkorszakban élt Microvenator celer, bár a kínai -formációból, valamivel korábbról származó Caudipteryx talán szintén e csoport tagja volt.

Osztályozás
Az oviraptorosaurusok osztályozása szintén viták tárgyát képezi. A legkorábbi tanulmányok két elsődleges alcsoport, a Caenagnathidae és az Oviraptoridae között osztják szét ezeket az állatokat. Az Oviraptoridae a kisebb, rövid mellső lábú és fejdísz nélküli Ingeniinae, és a nagyobb, hosszú mellső lábú, fejdíszes Oviraptorinae alcsoportra oszlott fel. A későbbi filogenetikai vizsgálatok azonban megmutatták, hogy a Caenagnathidae tradicionális tagjai közül több is jóval közelebbi rokonságban állt a fejdíszes oviraptoridákkal. Mivel magát a Caenagnathust nem tekintik többé a csoport tagjának, az alcsaládot rendszerint Elmisaurinae-nek nevezik. Az alábbi taxonómia a külön forrással ellátott részletektől eltekintve a Thomas R. Holtz, Jr. által 2010-ben publikáltat követi.

 Caenagnathoidea öregcsalád
 Caenagnathasia
 Caenagnathus
 Caudipteridae család
 Caudipteryx
 Similicaudipteryx
 Oviraptoridae család
 Gigantoraptor
 Luoyanggia
 Microvenator
 Nomingia
 Shixinggia
 Elmisaurinae alcsalád
 Avimimus
 Chirostenotes
 Elmisaurus
 Hagryphus
 Oviraptorinae alcsalád
 Banji
 Citipati
 Conchoraptor
 Heyuannia
 „Ingenia”
 Khaan
 Machairasaurus
 Nemegtomaia
 Oviraptor
 Rinchenia

Az alábbi kladogram Phil Senter 2007-es elemzése alapján készült.

Jegyzetek

Források

További információk

Fordítás